

Персоналии 
 
 Ши, Джек (1910—2002) — американский конькобежец, двукратный олимпийский чемпион 1932 года.
 Ши, Джимми (род. в 1968) — американский скелетонист, выступавший за сборную США с 1994 по 2005 год, завоевал золотую медаль на зимней Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити; внук Джека Ши.
 Ши, Джозеф Фрэнсис (1926—1999) — американский инженер, управляющий НАСА.
 Ши, Джон — американский актёр, режиссёр, продюсер, сценарист.
 Ши, Джон Гилмери (1824—1892) — американский писатель.
 Ши, Дэн (род. в 1954) — канадский актёр и координатор каскадёрских трюков.
 Ши, Кайли (род. в 1986) — американская балерина; солистка театра Spectrum Dance.
 Ши, Майкл (1946—2014) — американский писатель, автор произведений в жанре фэнтези, ужасов и научной фантастики.
 Ши, Мартин Арчер (1769—1850) — британский художник-портретист.
 Ши, Роберт (1933—1994) — писатель, соавтор Роберта Антона Уилсона в создании трилогии «Иллюминатус!»
 Ши, Стэн (род. в 1944) — тайваньский предприниматель.

Другое 
 Ши — дерево семейства сапотовых
 Ши () — город в Норвегии
 Ши — коммуна в губернии (фюльке) Акерсхус, Норвегия.
 Стадион Ши () — стадион, существовавший в Нью-Йорке с 1964 по 2008 год.
 Ши — буква алфавита чжуинь, графически является омоглифом 44-го иероглифического ключа шибу (саньхуа).
 Ши — форма классической китайской поэзии.
 Ши Ши ши ши ши — стихотворение на китайском языке.
 Ши бэнь — древнекитайский исторический текст.
 Ши цзи — «Исторические записки»: труд историографа империи Хань Сыма Цяня.
 Ши цзин — один из древнейших памятников китайской литературы.
 Ши-тцу — одна из древнейших пород собак.
 Ши-цза (Санкт-Петербург) — пара гранитных мифологических львов-стражей, установленных на Петровской набережной в Санкт-Петербурге.
 Ши (, распространена транскрипция «Сид») — потусторонний мир в кельтской мифологии.

Примечания